Коммунистическая партия Таджикистана () — старейшая из ныне официально зарегистрированных коммунистическая политическая партия в Таджикистане. Одна из пяти партий, представленных в Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

История
Первые социал-демократические группы возникли здесь в период Первой Российской Революции 1905—1907. В конце 1917 — начале 1918 создаются большевистские организации в Ходженте, Ура-Тюбе, Пенджикенте, Шурабе, на нефтепромыслах «САНТО» и др. Весной 1918 в северных районах современного Таджикистана насчитывалось 7 большевистских организаций, объединявших 170 человек. В создании и укреплении организаций участвовали Е. А. Иваницкий, Д. Т. Деканов, И. А. Жданов, Н. В. Чащихин, X. Усманов, Дж. Закиров, А. Мавлянбеков и др.

После победы народной революции в Бухарском ханстве и установления Советской власти (1920) для создания местных органов ЦК Бухарской коммунистической партии (создана в ноябре 1918) учредил центральное организационное бюро, а в июне 1923 — Организационное бюро ЦК в Восточной Бухаре, просуществовавшее до образования Таджикской АССР. В 1922 Бухарская компартия вошла в состав РКП(б).

В связи с национально-государственным размежеванием советских республик Средней Азии Политбюро ЦК РКП(б) 12 июня 1924 приняло постановление о реорганизации Коммунистических партий Туркестана, Бухары и Хорезма. 6 декабря 1924 Средазбюро ЦК ВКП(б) образовало Оргбюро ЦК КП (б) Узбекистана в Таджикской АССР. На него возлагалась задача оформления партийной организации республики и руководство её деятельностью до созыва Таджикской областной партконференции. 21—27 октября 1927 состоялась 1 Таджикская областная партийная конференция, которая подвела итоги деятельности партийной организации, избрала Таджикский обком КП(б)У.

В связи с административными преобразованиями в сентябре 1929 в Таджикскую областную влилась Ходжентская окружная партийная организация. 25 ноября 1929 решением Политбюро ЦК ВКП(б) Таджикская областная организация КП (б) Узбекистана была преобразована в Коммунистическую партию (большевиков) Таджикистана, состоявшую из 7 окружных партийных организаций (Сталинабадской, Гармской, Кулябской, Курган-Тюбинской, Ура-Тюбинской, Пенджикентской, Ходжентской) и парторганизации Горно-Бадахшанской Автономной Области. 6—15 июня 1930 года в Сталинабаде состоялся 1 Учредительный съезд КП(б)Т, оформивший её создание и избравший руководящие органы.

Партия возглавляла борьбу с басмачеством, проведение аграрной реформы и индустриализации, организационно-тыловую работу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. За годы войны КПТ направила на фронт свыше 50 % своего состава, в то же время её ряды пополнило 17 024 человек.

На 1975 год в КПТ состояло более 94 тысяч членов (БСЭ). На 1.1.1990 численность выросла до 127 тысяч членов.

Разоблачение «культа личности», освоение целины, застой и перестройку в КПТ восприняли спокойно, без особых потрясений. Единственным шумным делом стало снятие в 1961 председателя Совмина Н. Додхудоева и первого секретаря ЦК КПТ Т. Ульджабаев, которые были обвинены в массовых приписках хлопковых урожаев и исключены из партии. 24 ноября 1991 бывший первый секретарь ЦК КПТ Р. Набиев был избран первым президентом Республики Таджикистан.

Коммунистическая партия Таджикистана стала второй республиканской коммунистической партией СССР (наряду с Компартией Белоруссии), которая не была распущена. В сентябре 1991 чрезвычайный съезд партии принял новый устав (на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма ), новую программу и проголосовал за переименование КПТ в Социалистическую партию Таджикистана. 2 октября Верховный Совет республики приостановил деятельность Компартии Таджикистана. Однако уже в декабре 1991 был снят запрет с деятельности КПТ.

Партия в период независимости республики  
С 1991 по 2016 годы председателем партии являлся Ш.Д. Шабдолов. Во времена гражданской войны партия поддерживала правительство Республики Таджикистан в вооружённой войне против сторонников радикального ислама. В постсоветское время бывшие члены КПТ покинули ряды партии по разным причинам, некоторые, продолжили свою карьеру в рядах правящей левоцентристской политической партии, Народной Демократической Партии Таджикистана (НДПТ) (), которая поддерживает действующего президента Эмомали Рахмона. В июле 2016 года новым главой партии был избран Исмоил Талбаков, ранее дважды принимавший участие в выборах президента Таджикистана, однако он скончался в декабре того же года.

Отношения с режимом Э. Рахмонова у Коммунистической партии Таджикистана складывались в 2010-е годы неоднозначно. Председатель партии Шоди Шабдолов не ладил с республиканскими властями (именно это было поставлено ему в вину на XXII съезде партии, который не переизбрал его в июле 2016 года). Новый председатель партии Исмоил Талбаков в этом плане был лоялен и даже призвал сплотиться вокруг Эммомали Рахмонова. Негативное отношение Шабдолова к политике Рахмонова неудивительно, так как глава Таджикистана в 2010-е годы принял ряд мер по борьбе с советским наследием. В Таджикистане были снесены советские памятники (на 2017 год в Душанбе нет ни одного памятника В. И. Ленину), переименованы географические названия, а с 2017 года 1 мая перестал быть выходным днем.

В настоящее время, особенно начиная с 2010-х годов, Коммунистическая партия Таджикистана то критикует, то поддерживает режим Эмомали Рахмона. Также и отдельные члены партии являются как ярыми критиками существующего ныне в Таджикистане политической и социально-экономической ситуации, так и имеются сторонники действующего положения дел и оправдывающие режим Эмомали Рахмона. Из-за потери полной самостоятельности и прежней воинственности, а также фактического раскола идей внутри членов партии, КПТ начиная с 2000-х годов потеряла большинство своего электората, дискредитировав себя. Ныне электорат партии составляют в основном люди пенсионного возраста, остающиеся до конца верными идеям коммунизма и марксизма-ленинизма.

Первые секретари ЦК КПТ 
</noinclude>

<noinclude>

Выборы 
 На выборах 1995 года партия получила 60 мест в Парламенте Таджикистана из 181 (больше получили в сумме только независимые кандидаты).
 На выборах 2000 года партия получила 13 мест из 63 и заняла 2 место.
 На выборах 2005 года партия получила 4 места из 63 (20,63% голосов) и заняла 2 место.
 На выборах 2010 года партия получила 2 места из 63 (7,22% голосов) и заняла 3 место .
 На выборах 2015 года партия набрала 2,3% голосов (не преодолела 5% барьер). Два представителя Коммунистической партии прошли в Парламент по одномандатным округам.
 На выборах 2020 года партия набрала 5,3% голосов. Два представителя Коммунистической партии прошли в Парламент.

Результаты на парламентских выборах

Выборы президента

Внешние ссылки
 Архив официального сайта

Примечания 

Таджикистан
Политические партии Таджикистана
Таджикская ССР
Таджикистан